Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry (1785-1851), militair
Ferdinand II van Portugal (1816-1885), zoon van Ferdinand George August
Ferdinand I van Bulgarije (1861-1948), kleinzoon van Ferdinand George August